Дигидролипоилтрансацетилаза или дигидролипоамид S-ацетилтрансфераза, также сокр. DLAT () — фермент из группы ацилтрансфераз (тип трансфераз), катализирующий реакцию переноса атома водорода и ацетильной группы (CH3-CO) кофермента А от тиаминдифосфата на окисленную форму липоиллизиновых групп с образованием ацетилтиоэфира липоевой кислоты. Входит в состав пируватдегидрогеназного комплекса (ПДК) как компонент E2 (сокр. PDCE2), располагается в ядре комплекса. К дигидролипоилтрансацетилазе присоединены молекулы: пируватдекарбоксилазы (Е1) и дигидролипоилдегидрогеназы (Е3). Ген, кодирующий данный фермент — DLAT локализован на 11-ой хромосоме. Дигидролипоилтрансацетилаза состоит из последовательности 647 аминокислотных остатков и имеет молекулярную массу 68997 Да.

Структура

Функции

Медицинское значение

Примечания 

Ферменты по алфавиту
КФ 2.3.1